Il doppio  del Qatar ExxonMobil Open 2010 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP World Tour 2010.

Marc López e Rafael Nadal erano i campioni uscenti, ma sono stati battuti al primo turno da Mariusz Fyrstenberg e Marcin Matkowski.

Guillermo García López e Albert Montañés hanno battuto in finale František Čermák e Michal Mertiňák con il punteggio di 6-4, 7-5.

Teste di serie 

  Daniel Nestor /  Nenad Zimonjić (primo turno)
  František Čermák /  Michal Mertiňák (finale)

 Mariusz Fyrstenberg /  Marcin Matkowski (quarti)
 Christopher Kas /  Dick Norman (semifinali)

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Qatar ExxonMobil Open 2010
ATP World Tour 2010